Никола́й Ти́хонов:
 Тихонов, Николай Александрович (1905—1997) — Председатель Совета Министров СССР, дважды Герой Социалистического Труда.
 Тихонов, Николай Андреевич (1882—1918) — участник Гражданской войны на Алтае.
 Тихонов, Николай Андреевич (род. 1945) — советский и российский математик.
 Тихонов, Николай Васильевич (в монашестве Нектарий; 1853—1928) — священнослужитель Русской православной церкви, иеромонах, местночтимый святой, старец.
 Тихонов, Николай Викторович (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Тихонов, Николай Владимирович (род. 1982) — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина».
 Тихонов, Николай Иванович (1914—1986) — капитан, Герой Советского Союза.
 Тихонов, Николай Иванович (1900—1965) — режиссёр киностудии «Моснаучфильм», заслуженный деятель искусств РСФСР (1957).
 Тихонов, Николай Никифорович (1925—2014) — бригадир шахтопроходчиков, Герой Социалистического Труда.
 Тихонов, Николай Николаевич (род. 1938) — инженер, математик, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РФ.
 Тихонов, Николай Семёнович (1896—1979) — советский поэт, прозаик и публицист, общественный деятель.
 Тихонов, Николай Филиппович (1925—1962) — советский механизатор, Герой Социалистического Труда.